Sarnadas pode-se referir a:
 Sarnadas - lugar da freguesia portuguesa de Alte, concelho de Loulé;
 Sarnadas de Ródão - freguesia portuguesa do concelho de Vila Velha de Ródão;
 Sarnadas de São Simão - freguesia portuguesa do concelho de Oleiros;
 Monte das Sarnadas - elevação portuguesa situada na freguesia de Alte.

Desambiguação